Strada nazionale 19 – strada statale dell'Argentina
Strada nazionale 19 – strada statale del Marocco
Strada nazionale 19 del Grappa e del Passo di Rolle – ex strada statale nel Regno d'Italia